Мьорс може да се отнася за:
 Мьорс, град в Германия
 Графство Мьорс, графство в Свещената Римска империя
 Валтер Мьорс (р. 1957), германски писател